Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Engelse club Manchester United hebben getraind vanaf 1892 tot op heden.

Manchester United
Manchester United FC
Trainers